Constante cosmológica
Constante elétrica
Constante física
Constante matemática
Constante (programação)

Pessoas
Constante I
Constante II

Desambiguação